

Geografia
 Alto Teles Pires – microregione del Brasile nello Stato del Mato Grosso
 Brás Pires – comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais
 Joaquim Pires – comune del Brasile nello Stato del Piauí
 Pires do Rio – microregione del Brasile nello Stato del Goiás
 Pires do Rio – comune del Brasile nello Stato del Goiás
 Pires Ferreira – comune del Brasile nello Stato del Ceará
 Ribeirão Pires – comune del Brasile nello Stato di San Paolo
 Rio do Pires – comune del Brasile nello Stato di Bahia
 Teles Pires o São Manuel – fiume del Brasile
 Vicente Pires – regione amministrativa del Brasile del Distretto Federale

Persone
 Alexandre Pires (1976) – cantante brasiliano
 Álvaro Pires de Évora, in italiano Alvaro di Piero (prima del 1400-1450) – pittore portoghese
 Aloísio Pires Alves, più noto come Aloísio o Aloísio II (1963) – ex calciatore brasiliano
 Bruno Pires (1992) – calciatore brasiliano
 Caetano Pires Pereira (1769-1838) – missionario e vescovo cattolico portoghese
 Carlos Pedro Pires de Melo (1969) – ex calciatore angolano, di ruolo centrocampista
 Felipe Augusto Rodrigues Pires (1995) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Gabriel Appelt Pires (1993) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista 
 Gérard Pirès (1942) – regista e sceneggiatore francese
 Glória Pires (1963) – attrice brasiliana
 Inês Pires (1350–...) – nobile portoghese, amante del re Giovanni I del Portogallo
 Jorge Pires (1981) – ex calciatore portoghese
 José Cardoso Pires (1925-1998) – drammaturgo e scrittore portoghese
 Kelvin Pires (2000) – calciatore capoverdiano
 Manuel Pires de Almeida (1597-1655) – uno scrittore portoghese
 Maria João Pires (1944) – pianista portoghese
 Pedro Pires (1934) – politico capoverdiano
 Rafael Pires Monteiro, noto come Rafael (1989) – calciatore brasiliano, di ruolo portiere
 Rafael Pires Vieira (1978) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Riad Garcia Pires Ribeiro, conosciuto come Riad (1981) – pallavolista brasiliano
 Ricardo Jorge Pires Gomes, noto come Ricardo Gomes (1991) – calciatore capoverdiano, di ruolo attaccante
 Robert Pirès (1973) – ex calciatore francese, di ruolo centrocampista
 Romário Pires (1989) – calciatore brasiliano
 Rui Pires (1998) – calciatore portoghese
 Sandra Pires (1973) – giocatrice di beach volley brasiliana
 Suzane Pires (1992) – calciatrice portoghese
 Tomé Pires (1465 circa–1524 o 1540) – diplomatico, esploratore e speziale portoghese
 Waldir Pires (1926) – politico brasiliano